Лу́ций Апу́стий Фулло́н (; умер после 193 года до н. э.) — римский политический деятель из плебейского рода Апустиев, городской претор Рима в 196 году до н. э.

Биография 
Луций Апустий принадлежал к незнатному плебейскому роду; его родным отцом, предположительно, был «новый человек» того же имени, консул 226 года до н. э. (в этом случае вероятный дед Апустия-младшего тоже носил преномен Луций).Родовое прозвище Фуллон () по-видимому, является эллинизмом и переводится с греческого как «сукновал» ().

В 201 году до н. э. Луций занимал должность плебейского эдила. В 196 году до н. э. он исполнял обязанности городского претора Рима (praetor urbanus), а в 194 и 193 годах до н. э. был в числе триумвиров, занимавшихся выведением латинской колонии в Турин в Цизальпийской Галлии.

Примечания 

Апустии
Родившиеся в III веке до н. э.
Эдилы
Преторы
Умершие во II веке до н. э.